Luigi di Borbone-Due Sicilie (1838-1886) – Conte di Trani, secondogenito del re Ferdinando II
Luigi di Borbone-Due Sicilie (1824-1897) – figlio di Francesco I e conte di Aquila